Mike Johnson – animatore statunitense
Mike Johnson – bassista statunitense
Mike Johnson – chitarrista statunitense
Mike Johnson – giocatore di football americano statunitense
Mike Johnson – politico statunitense